Miejscowości w USA:
 Auxvasse – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway
Gminy w USA:
 Auxvasse (ang. Auxvasse Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway